Александр Викторович Лебеденко (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Верес».

Биография 
Родился 13 августа 1989 г. в пгт Краснополье Сумской области. Начал заниматься футболом в родном поселке, в чемпионатах ДЮФЛУ с 2001 по 2006 год выступал в краснопольском «Яворе».

В 2007 году подписал свой первый профессиональный контракт с тем же «Явором», цвет которого защищал до 2009 года. За это время во Второй лиге сыграл 75 матчей и забил 4 мяча, еще 1 матч за краснопольскую команду провел в кубке Украины. В 2009 году переехал в «Сумы», где защищал цвета местной команды. В чемпионатах Украины за сумчан сыграл 121 матч и забил 18 мячей, еще 6 матчей (1 гол) провел в кубке Украины.

В июле 2016 подписал годовой контракт с представителем Первой лиги чемпионата Украины мариупольским «Ильичёвцем», но уже зимой 2016/17 покинул команду.

5 февраля 2018 подписал контракт с харьковским «Гелиосом».

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Явор» Краснополье
Игроки ФК «Сумы» (2008)
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «Гелиос»
Игроки ФК «Полесье» Житомир
Игроки ФК «Альянс»
Игроки ФК «Верес»